Gisserot peut faire référence à :

 Éditions Jean-Paul Gisserot
 Hélène Gisserot
 Jean-Paul Gisserot, écrivain et éditeur français.